Nivola peut désigner :

Patronymie 
 Alessandro Nivola, acteur américain ;
 Costantino Nivola, sculpteur italien ;
 Nivola - surnom du chauffeur Tazio Nuvolari.

Autres 
 Nivola - genre littéraire inventé par Miguel de Unamuno ;
 Nivola - ascenseur renaissance dans la cathédrale de Milan ;
 Nivola, gâteau italien typique des Abruzzes.